Пфлигер () — немецкая фамилия.

Известные носители:
 Пфлигер, Курт (:en:Kurt Pflieger) (1890—1958) — немецкий военный, генерал-лейтенант.
 Пфлигер, Керстин (:de:Kerstin Pflieger) (род. 1980) — немецкий писатель.
 Пфлигер, Клаус (:en:Klaus Pflieger) (род. 1947) — немецкий юрист, Генеральный прокурор Баден-Вюртемберга.
 Пфлигер, Сильвестр (:de:Silvester Pflieger) (?—1453) — немецкий епископ Кимзее.
 
 Пфлигер, Шарль (Charles Pflieger) (1817—1877) — французский политик, сын предыдущего.